trzcinka oficerska – krótka laseczka używana w wojsku jako insygnium oficerskie

2 miejscowości w Polsce: 
 Trzcinka – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice 
 Trzcinka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne